Shadowland ( или Царство теней) — кроссовер-серия, стартовавшая в сентябре 2010 года и издаваемая Marvel Comics.

История публикаций 
Сюжет разворачивается в трёх сериях, а также включает в себя ряд выпусков, посвящённых отдельным персонажам — Человеку-пауку, Электре, Меченому, Лунному Рыцарю и Призрачному гонщику. Основная серия, Shadowland, выходит под авторством Энди Диггла и включает в себя несколько побочных серий: Blood on the Streets, сценаристом которой является Энтони Джонстон, Power Man Фрэда Ван Ленте, Moon Knight Грэга Хувитца и Daughters of the Shadow Джейсона Хендерсона. Позже, сюжет перешёл в серии Thunderbolts и Daredevil.

Сюжет 
Сорвиголова, известный под именем Зверь, пытается захватить контроль над Нью-Йорком. Ему противостоят «уличные» супергерои.

Библиография 
 Daredevil #508—512 (авторы Энди Диггл и Роберто Де ла Торре)
 Shadowland #1—5 (авторы Энди Диггл и Билли Тан)
 Shadowland: Blood on the Streets #1—4 (авторы Энтони Джонстон и Веллингтон Алвес)
 Shadowland: Power Man #1—4(авторы Фред Ван Ленте и МАхмуд Азрар)
 Shadowland: Moon Knight #1—3 (авторы Грег Хурвиц и Бонг Дазо)
 Shadowland: Daughters of the Shadow #1—3 (авторы Джейсон Хеднрсон и Иван Родригес)
 Shadowland: Spider-Man (авторы Дэн Слотт и Паоло Сиквера)
 Shadowland: Elektra (авторы Зеб Уэллс и Эмма Риос)
 Shadowland: Bullseye (авторы Джон Лайман и Шон Чен)
 Shadowland: Ghost Rider (авторы Роб Уилльям и Клэйтон Крейн)
 Thunderbolts #148—149 (авторы Джефф Паркер и Деклан Шелви)

Коллекционные издания

Примечания

Ссылки 
 
 
 Shadowland на сайте ManWithoutFear.com

Комиксы 2010 года
Комиксы-кроссоверы
Ограниченные серии Marvel Comics
Сюжетные линии в комиксах о Сорвиголове
Сюжетные линии в комиксах о Человеке-пауке
Нью-Йорк в культуре и искусстве